NPA kan syfta på:

 NPA – Filippinernas kommunistiska partis väpnade gren. se New People's Army
 NPA – en fransk vänsterallians/parti bildat 2009. se Nouveau parti anticapitaliste